Алексей Филиппович Талвир (настоящая фамилия — Башкиров;  — 9 сентября 1979) — чувашский писатель, драматург и прозаик, журналист, корреспондент. Член ВКП(б) с 1941 года.

Биография 
Родился 8 марта 1909 года в селе Большое Батырево Буинского уезда Симбирской губернии. Окончил Первомайскую школу второй ступени. В 1928—1929 годах работал в чувашской секции Центрального издательства народов СССР. В 1933 году окончил 3 курса литературного факультета МГУ, работал заведующим литературным отделом редакции чувашской газеты «Коммунар», издававшейся в Москве. В 1933—1935 годах служил в Красной армии. В 1937—1939 годах корреспондент газеты «Гудок». В 1939 году был секретарём комсомольской организации Союза писателей СССР. В 1940—1941 годах инструктор отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. Член ВКП(б) с 1941 года.

В годы Великой Отечественной войны был командиром взвода, политруком роты. Участвовал в боях на Западном, Брянском, Сталинградском и 2-м Прибалтийском фронтах. Был военным корреспондентом газеты «Комсомольская правда».

В 1944 году по заданию редакции газеты разыскал в Полтавской области могилу погибшего в 1941 году корреспондента «Комсомольской правды» А. П. Гайдара, внеся тем самым существенный вклад в дело реабилитации имени писателя. Сообщение капитана Башкирова явилось результатом тщательного расследования обстоятельств гибели Гайдара и было особенно ценно тем, что проводилось по свежим следам боёв. По возвращении в Москву он представил официальный отчёт с приложением фотоснимков и подготовил для газеты большую статью о Гайдаре, о его подвиге в бою у лесопильного завода. Статья была поставлена в номер, но по указанию надзорных органов была снята (существовала секретная версия, что Гайдар остался в окружении, чтобы перебежать к немцам), а Башкиров тут же отправлен обратно в действующую армию.

Часто оказываясь на передовой, вместе с бойцами ходил в атаку. Во время боёв был тяжело ранен, долго лечился (1945—1948). После выздоровления друзья предлагали ему переехать в Москву, но он остался на родине.

В течение нескольких лет работал собственным корреспондентом газеты «Коммунизм ялавӗ». В 1954—1958 годах возглавлял Союз писателей Чувашской АССР. Делал всё возможное, чтобы чувашские писатели, обвиненные в национализме, вернулись в Чебоксары. От имени Союза писателей обращался в разные инстанции, чтобы спасти В. Краснова-Асли, В. Митту, И. Д. Кузнецова и других, добился их трудоустройства и решения проблем с жильём.

Вступил в конфликт с партийным руководством республики — вместе с чувашским писателем С. Эльгер был против опыта «перехода по просьбе родителей на обучение на русском языке с начальных классов». После начавшихся давлений на писателей, запретов на публикации, на чувашский язык Талвир вынужден был уехать в Казань.

В 1960—1968 годах в Казани руководил созданной им чувашской секцией Союза писателей Татарии, стал издавать и редактировал альманах «Хусан» («Казань»). В этот период наибольшую славу писателю принёс роман «Фундамент».

После возвращения на родину писал пьесы, воспоминания, задумал большой исторический роман на тему Отечественной войны 1812 года.

Умер 9 сентября 1979 года. Похоронен в Чебоксарах.

Награды и признание  
Был награждён орденами Дружбы народов, Красной Звезды (20.04.1944), медалями. 

Именем Алексея Талвира названа улица в Чебоксарах, на доме, где он жил в 1954—1960 годах (ул. К. Маркса, 24), установлена мемориальная доска.

Творчество 
 «В зимнюю стужу» — вышла в 1929 году. Автор описывает непростую судьбу двух мальчиков-сирот, убежавших от кабалы кулака в город. В этом произведении отражена тяжелая борьба власти с детской беспризорностью.
 «Ошибка» — вышла в 1931 году. В этом произведении рассказывается о комсомольцах двадцатых годов. Одним из героев книги он был сам.
 «На Буинском тракте» — вышла в 1953 году. В повести талантливо раскрывается жизнь чувашского народа перед революцией. Эта книга была переведена на многие языки мира.
 «До войны, на войне, после войны» — состоит из четырёх повестей: «Взмах крыла», «На дорогах фронтовых», «Не ради денег», «Течёт Волга».
 «Фундамент» (1965) — роман, в котором он поднимает тему формирования рабочего класса и технической интеллигенции в Чувашии.

Примечания

Литература 
 Решетина Л. В память о Талвире // Чебоксарские новости : газета. — 1999. (24 марта).
 Юрьев М., Романова З. Алексей Талвир (Башкиров Алексей Филиппович) // Юрьев М. Писатели Советской Чувашии. — Чебоксары, 1988. — С. 294—296.
 Юхма М. Талвир неизвестный — опальный // Советская Чувашия : газета. — 1999. (13 марта).
 Юхма М. Алексей Талвир — улып чувашской литературы // Имена улиц твоих, Чебоксары : очерки о столице Чувашской Республики городе Чебоксарах. — Чебоксары, 2000. — С. 121—125.
 Вспомним о Талвире // Чебоксарские новости : газета. — 1999. (20 марта).

Литераторы, известные под псевдонимами
Писатели-соцреалисты
Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Чувашские писатели
Выпускники МГУ
Политработники Великой Отечественной войны
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Похороненные в Чебоксарах